Са́ша Радиво́евич (; 10 апреля 1979, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, вратарь.

Карьера 
Выступал за сербские клубы «Партизан», «Раднички», черногорскую «Зету», иранский «Пегах Гилан» и греческий «Аполлон», после чего вернулся на родину в белградскую «Црвену звезду». Вторую половину сезона 2007/08 он провёл на правах аренды в «Бораце».

В 2010 году Радивоевич был отдан в аренду белградским «Чукаричкам», с которыми в том же году подписал контракт.

Ссылки 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Раднички» Нови Белград
Игроки ФК «Зета»
Игроки ФК «Пегах Гилан»
Игроки ФК «Аполлон Понту»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Динамо» Панчево